Iskar (rivier), een rechterzijrivier van de Donau die door Bulgarije stroomt
Iskar (Varna), een dorp in de Bulgaarse oblast Varna
Iskar (stad in Pleven), een stad en een gemeente in de Bulgaarse oblast Pleven
Iskar (dorp in Pleven), een dorp in de Bulgaarse oblast Pleven
Iskar (Sofia), een van de 24 districten van de Bulgaarse stad Sofia